Plusieurs cathédrales en France sont consacrées sous le vocable de cathédrale Saint-Maurice d'après saint Maurice d'Agaune :
 la cathédrale Saint-Maurice d’Angers ;
 la cathédrale Saint-Maurice de Mirepoix ;
 la cathédrale Saint-Maurice de Vienne.

La cathédrale Saint-Maurice-et-Sainte-Catherine de Magdebourg en Allemagne est nommée d’après le même saint.

Voir aussi 
 
 
 
  pour les saints
  pour les toponymes
 

Maurice
~